ТАК (точні науки) — теорія автоматичного керування.
 ТАК (медицина) — суміш препаратів для поверхневої місцевої анестезії у дітей.

Акроніми